Rendement is de verhouding tussen opbrengst en inleg. In de meeste gevallen wordt er een meetbare grootheid mee bedoeld. Bij een verwarmingsketel, bijvoorbeeld, wordt met rendement gedoeld op de mate waarin de energie die erin gebruikt wordt ook wordt omgezet in bruikbare warmte. Rendement is dimensieloos en wordt dan meestal in een percentage uitgedrukt.

Het rendement van een maaltijd en van een vakantie zijn voorbeelden van rendementen in niet meetbare grootheden. 

Het rendement wordt gemeten over de hele periode van inleg en het genieten van de opbrengst. Bij bijvoorbeeld sparen, beleggen en investeren is dat meestal meerdere jaren. Omrekenen naar het rendement per jaar is mogelijk na afloop van die periode.

Bij sparen, beleggen en investeren wordt met de opbrengst de toename van het saldo of de waarde in een bepaald tijdvak, ten opzichte van de inleg, bedoeld. Gedeeld door de inleg is die toename bijvoorbeeld 0,02, dus 2%. Vaak wordt dit omgerekend naar een percentage per jaar (geannualiseerd). In een context waarin omrekening per jaar gebruikelijk is wordt de vermelding "per jaar" soms weggelaten. Als dan bij uitzondering een niet omgerekend percentage wordt genoemd, is de vermelding "niet geannualiseerd" belangrijk.

Zie ook
 Rendement (beleggen)
 Rendement (energie)
 Rendement (scheikunde)
 Rendabiliteit
 Doelmatigheid

Terminologie